Chotovice est un toponyme qui peut désigner :

Chotovice, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Chotovice, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Voir aussi 
 Choťovice

Homonymie de localités en  Tchéquie